Sauve est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien 
 Sauve d'Amiens, moine puis évêque d'Amiens au  ; fête le 28 octobre.  
 Sauve d'Angoulême († vers 768), ou Saulve, Salvius, originaire d'Auvergne et évêque d'Angoulême, avec Super ou Supérieur ou Supery, martyrs à Beuvrages près de Valenciennes en Hainaut ; fêté le 26 juin.

Toponyme 
 Sauve, commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.

Hydronyme 
 La Sauve, rivière française de la Drôme.

Références